Samuel Freedman ist der Name folgender Personen:

* Samuel Freedman (Jurist) (1908–1993), kanadischer Rechtsanwalt und Richter
 Samuel G. Freedman (* 1955), amerikanischer Journalist und Hochschullehrer
 Samuel O. Freedman (* 1928), kanadischer Immunbiologe und Hochschullehrer